Urabe est un patronyme porté par : 

Fusako Urabe (1988-), actrice japonaise
Hanji Urabe, personnage de Captain Tsubasa
Kumeko Urabe (1902-1989), actrice japonaise
Masayoshi Urabe (1965-), musicien japonais
Rina Urabe (1991-), volleyeuse japonaise

Urabe peut aussi faire référence à :
 (13567) Urabe, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Urabe no Suetake (950-1022), un samouraï de l'époque de Heian (794-1185)

Homonymie de patronyme japonais